Sphinx du peuplier est un nom vernaculaire qui peut désigner deux espèces différentes de papillons de la famille des Sphingidae :
 en Europe, il désigne Laothoe populi, une espèce répandue en Eurasie ;
 au Canada, il désigne Pachysphinx modesta, une espèce répandue en Amérique du Nord.

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Sphingidae
Nom d'insecte ambigu